Борис Казанов, настоящее имя Борис Михайлович Лапицкий (, село Рясно  Дрибинского района Могилевской области — , Кацрин, Израиль) — русский писатель и моряк, автор романов и рассказов, посвященных мореплаванию и морским промыслам, сценариев документальных и художественных фильмов. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2006» в номинации «Проза».

Биография 

Родился в семье музыканта. В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации на Урале, где мать отдала в возрасте 2.5 года в детский приют. В 1946 году вернулся на родину, жил с дедушкой и бабушкой.

Учился на филологическом факультете Могилевского педагогического института (1957-1962). В годы учёбы подрабатывал, публикуя статьи и рассказы в местной газете, работая спасателем на лодочной станции и инструктором по физкультуре в детских лагерях отдыха. Занимался боксом.

В 1964 году переехал в Минск. Работал специальным корреспондентом газеты «Літаратура і мастацтва», корреспондентом Белорусского радио (1964—1966), старшим редактором на Белорусском телевидении (1968—1971), написал более десятка сценариев документальных и художественных фильмов.

Вместе с журналистской деятельностью неоднократно плавал на зверобойных, рыболовных, водолазных и научных судах (в 1962—1964, 1966—1968, 1971 годах). Стал профессиональным моряком. Участвовал в географических экспедициях в Беринговом и Охотском морях, в подъёме затонувших судов в Арктике. С 1982 года плавал на судах Тихоокеанского управления промысловой разведки и научно-исследовательского флота.

Публиковался с 1962 года. Писал на русском языке. Член Союза писателей СССР с 1987 года.

В 1995 году покинул Минск и переселился в Кармиэль (Израиль). Жил в городе Кацрин.

Оценка творчества 

Писатель Василий Быков, анализирую сборник рассказов «Осень на Шантарских островах» писал Б. Казанову: «Рассказы великолепны, как великолепен Ваш талант, в котором есть немало от двух великих — Бабеля и Хэма, что, разумеется, делает Вам честь. У Вас очень точный и очень пластичный язык, великолепное чувство образа. Характеры Ваших героев вылеплены настолько выпукло, что можно только завидовать. И ещё что-то есть у Вас, — что-то неуловимое в ритмике или в философии, что всегда отличает настоящий талант».

Премии 

 Национальная литературная премия «Золотое перо Руси-2006». «Золотое перо» в номинации «проза» за рассказ «Москальво».
 Приз «Серебряный олень» на Международном кинофестивале в Венеции (1968) за документальный фильм «Охота со старой собакой» по сценарию Б. М. Казанова.

Библиография

Сочинения 

 Прописан в тихом океане: Повесть. — Мн.: 1966.
 Антоновские яблоки: Повесть и рассказы. — Минск: Беларусь, 1968. — 79 с.
 Осень на Шантарских островах. — М.: Сов. писатель, 1972. — 256 с.
 Полынья. — М.: Сов. писатель, 1984. — 351 с.
 Роман о себе. — Тель-Авив: Библиотека Матвея Чёрного, 1998. — 384 с.
 Шантарские острова. — М.: Фонд Русской Словесности, 2007. — 276 с. — ISBN 5-8027-0056-4.
 Полынья: Роман и рассказы / Вступит. ст. А. Лобычева. — Владивосток: Рубеж, 2012. — 608 с. ISBN 978-5-85538-071-2.
 Последняя шхуна: Роман и рассказы / Вступит. ст. А. Лобычева. — Владивосток: Рубеж, 2012. — 592 с. ISBN 978-5-85538-072-9.

Сценарии художественных и документальных фильмов 

 «Охота со старой собакой» (документальный). Фильм получил приз «Серебряный олень» на Международном кинофестивале в Венеции (1968).
 «Притяжение воды» (документальный).
 «Призывник» (художественный) — Беларусьфильм, 1987.
 «Полынья» (художественный) — Беларусьфильм, 1990, по одноимённому роману.

Литература 

 Казанаў Барыс. // Беларускія пісьменнікі: 1917—1990. — Менск: 1994.
 Казанов Борис // Лившиц, В.М., автор-сост. Гордость и слава Дрибинского района. — Горки: 2017. С.50.
 Лобычев А. Смерть Счастливчика: О дальневосточной прозе Бориса Казанова. // Лобычев А. На краю русской речи: Статьи, рецензии, эссе. — Владивосток: Рубеж, 2007. — ISBN 978-5-85538-030-9.
 Казанов (Лапицкий) Борис Михайлович. // История могилевского еврейства : Документы и люди: науч.-популяр. очерки и жизнеописания. В двух книгах. / Сост. : А. Литин, И. Шендерович. Кн. 2. Ч. 3 — Могилев : АмелияПринт, 2011. — С. 335—342. — ISBN 978-985-6891-13-0. Pdf
 Семен Букчин.Судьба белорусского Джека Лондона.-- В кн.: Семен Букчин. Тайная свобода. Разыскания. Этюды. Память. Сцена и Экран. Книжный развал. Минск: Энциклопедикс, 2004.

Примечания

Ссылки 

 Страница Бориса Казанова в Библиотеке Максима Мошкова.
 Страница Бориса Казанова на сайте «Литсовет».

Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Родившиеся в Дрибинском районе